Mit dem chinesischen Begriff Bailing miao („Bailing-Tempel“) werden folgende lamaistische Tempel in der Inneren Mongolei bezeichnet:

Beile miao 贝勒庙 in Ulanqab.
Guangfu si 广福寺/廣福寺 in der Region Hohhot.